«Ска́зки… ска́зки… ска́зки ста́рого Арба́та» — советский художественный фильм режиссёра Саввы Кулиша, снятый в 1982 году по мотивам пьесы Алексея Арбузова «Сказки старого Арбата».

Сюжет 

В одном из тихих московских переулков старого Арбата живёт мастер кукол шестидесятилетний Фёдор Кузьмич Балясников. У него есть верный друг и помощник Христофор Блохин и сын Кузьма, живущий после смерти матери с тёткой, тоже кукольник, с детских лет мечтающий превзойти отца.

Фёдор Кузьмич — лучший мастер на фабрике по изготовлению театральных кукол, обожающий свою профессию и не мыслящий себя вне коллектива. Христофор Иванович, с которым Фёдор дружит уже двадцать пять лет, уговаривает его уйти на пенсию и заниматься любимым делом дома, призывает его оглянуться на прожитые годы и «умерить свою прыть». Но Балясников-старший максимум на что соглашается, — на отпуск.

В первый день отпуска на пороге дома Фёдора Кузьмича возникает приехавшая из Ленинграда к его соседке Наташе Кретовой девушка Виктоша, портниха и модельер. Выясняется, что Наташа Кретова вышла замуж за лучшего друга своего жениха и уехала в Теберду. Виктоша сбежала от своего ленинградского жениха Лёвушки, опасаясь, что он не будет с ней счастлив, так как такому умному человеку не нужна красивая жена. Фёдор и Христофор предлагают гостье остановиться у них, ведь они завтра уезжают на пароходе в Астрахань и в Москве у них остаются две пустые квартиры.

Появление Виктории Николаевны меняет привычную жизнь домочадцев. Отец и сын Балясниковы, Христофор Иванович и даже куклы влюбляются в девушку.

В ролях 
 Игорь Владимиров — Фёдор Кузьмич Балясников
 Зиновий Гердт — Христофор Иванович Блохин
 Лариса Сучкова — Виктоша (Виктория Николаевна) (озвучила Ольга Гобзева)
 Кирилл Арбузов — Кузьма Балясников, сын Фёдора
 Валерий Сторожик — Лёвушка (Лев Александрович Гартвиг), жених Виктоши
 Александр Денисенко — «Толстячок» из города Гдова

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Алексей Арбузов, Савва Кулиш
 Режиссёр-постановщик: Савва Кулиш
 Оператор-постановщик: Владимир Климов
 Художник-постановщик: Владимир Аронин
 Художники по куклам: Николай Серебряков, Алина Спешнева, Владимир Птицын
 Композитор: Алексей Рыбников

Производство 
Мастерская Фёдора Балясникова снималась на крыше «Дома Нирнзее» в Москве, который находится в Большом Гнездниковском переулке.

Примечания

Ссылки 
 Художественный фильм «Сказки… сказки… сказки старого Арбата» (СССР, 1982 год). Информация о фильме. Официальный сайт киноконцерна «Мосфильм» // mosfilm.ru
 Художественный фильм «Сказки… сказки… сказки старого Арбата» (СССР, 1982 год). О проекте. Телеканал «Россия-Культура» // tvkultura.ru

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1982 года
Фильмы СССР 1982 года
Фильмы Саввы Кулиша
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова
Экранизации произведений Алексея Арбузова
Фильмы о Москве
Фильмы студии «Мосфильм»
Арбат в культуре и искусстве
Фильмы на русском языке